La Tosa o la Tosa d'Alp, entre la Cerdanya i el Berguedà.
 La Tosa (Algerri), a la Noguera.
 Roca Tosa o la Tosa, al Pallars Jussà.